1961 Голяма награда на Италия е 12-о за Голямата награда на Италия и седми кръг от сезон 1961 във Формула 1, провежда се на 10 септември 1961 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия